Der er flere byer, der har bygninger benævnt Færgegården/Færgegaarden:

 Færgegaarden (Dragør)
 Færgegården (Frederikssund)

Alle sandsynligvis navngivet efter begrebet færgegård.